Benedicta ist eine weibliche Form des männlichen Vornamens Benedikt und bedeutet „die Gesegnte“.

Varianten
Benedicte, Bénédicte, Benedikta, Benedikte

Namenstag
Der Gedenktag der heiligen Benedicta von Origny ist der 8. Oktober.

Namensträgerinnen 
Benedicta, Benedikta
 Benedicta Boccoli (* 1966), italienische Schauspielerin
 Benedikta Hintersberger (* 1941), deutsche römisch-katholische Theologin, Dominikanerin
 Benedicta Maria Kempner (1904–1982), deutsche Soziologin und Publizistin
 Benedicta Margaretha von Löwendal (1683–1776), dänisch-deutsche Adlige und Gründerin des Lauchhammer-Eisenwerkes 
 Benedicta von Origny († 362), christliche Märtyrin und Heilige
 Benedicta Henriette von der Pfalz (1652–1730), Titular-Pfalzgräfin bei Rhein und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Calenberg
 Benedicta Riepp (1825–1862), deutsche Benediktinerin, erste Priorin des Ordens in Amerika
 Benedicta Waurick (* 1938), emeritierte Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei St. Marienstern

Benedicte, Bénédicte, Benedikte
 Bénédicte Dorfman-Luzuy (* 1970), französische Leichtgewichts-Ruderin
 Bénédicte Grimault (1966–2020), französische Sängerin, Liedermacherin und Schauspielerin; Künstlername: Belle du Berry
 Bénédicte Van der Maar (* 1968), französische Fotokünstlerin
 Benedicte Maurseth (* 1983), norwegische Folk-Sängerin und -Musikerin
 Benedikte Naubert (1752–1819), deutsche Schriftstellerin überwiegend anonym erschienener historischer Romane
 Bénédicte Savoy (* 1972), französische Kunsthistorikerin, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin

Siehe auch:
 Benedicta Vallis, lateinischer Name zweier französischer Klöster
 Centaurea benedicta, siehe Benediktenkraut
 Echte Nelkenwurz („Benedicta caryophyllata“)

Weiblicher Vorname